Константин Казимирович Александрович (1865—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Виленской губернии.

Биография 
Родился в 1865 (по другим данным в 1866) году в семье литовских крестьян в Трокском уезде Виленской губернии. Окончил два класса гимназии. Занимался земледелием. Литовский националист. В 1906 году был избран депутатом Государственной думы Российской империи I созыва, где примкнул к трудовой группе. После роспуска Думы «Выборгское воззвание» не подписывал. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 Александрович Константин Казимирович // Члены Государственной думы: портреты и биографии. Первый созыв, 1906—1911 г. / сост. М. М. Боиович. — Москва: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Группа Западных окраин
Трудовая группа